Боме:

 Боме — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна.
 Боме — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. 
 Боме, Антуан (1728—1804) — французский химик.